

События 
 Консулы: Квинт Фабий Максим Эмилиан (патриций) и Луций Гостилий Манцин (плебей).
 Ок. 145 — Вириат разбит. Восстание в Испании идёт на убыль.
 Восстание рабов в Македонии под руководством Лжефилиппа II. Восстание рабов на Лаврийских рудниках в Аттике. Подавлены римлянами.
 Во главе огромного войска Александр I Балас двинулся из Киликии в Сирию, разоряя Сирию. Птолемей VI и Деметрий II разбили его и обратили в бегство. В бою Птолемей VI был тяжело ранен и позже скончался. Александр II бежал в Аравию к царю Набатеи Забдилу. Там его казнили, а голову выслали Птолемею VI.
 Царь Египта Птолемей VII Неос. Сын Птолемея VI и Клеопатры II.
 Клеопатра II при поддержке знати возвела на престол Египта Птолемея VII Неоса. Египетские послы предложили власть Фискону. Фискон прибыл в Александрию, приказал убить сторонников Неоса. В день свадьбы с сестрой Клеопатрой Фискон убил Неоса.
 145—116 — Царь Египта Птолемей VIII Фискон (вторично).
 Деметрий стал избивать египетское войско. Египтяне бежали в Александрию, Деметрий завладел всеми слонами Птолемея. Деметрий распустил войско и сократил ему вознаграждение, выплатив полностью жалование лишь наёмникам.
 Диодот (Трифон), один из полководцев Александра I, отправился в Аравию к арабу Малху, которому был отдан на воспитание Антиох, сын Александра и Клеопатры Теи, привёз его из Аравии в Сирию и провозгласил царём. Началась война Трифона с Деметрием.

Родились 
 145, ок. — Сыма Цянь (ум. ок. 86 до н. э.), потомственный историограф династии Хань, астроном.

Скончались 
 Александр I Балас — царь Сирии;
 Гулусса — царь Нумидии;
 Птолемей VI — царь Египта.

См. также

Примечания